La competizione del Concorso a squadre maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XI Olimpiade si è svolta al Teatro all'aperto di Dietrich Eckert di Berlino i giorni 10 e 11 agosto 1936.

Risultati
Otto atleti per squadra. I sei migliori punteggi ottenuti nella prova individuale contavano per la classifica finale.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso a squadre maschile